El Río Grande, ballet
 Toponímia:
 Rio Grande o Rio Bravo, riu de l'Amèrica del Nord que neix al sud-est de les Muntanyes Rocoses i desemboca al Golf de Mèxic.
 Rio Grande do Norte, estat brasiler situat en la Regió Nord-est del país
 Rio Grande do Sul, és l'estat del Brasil més austral
 Rio Grande (Nova Jersey), població de Nova Jersey
 Rio Grande (Ohio), població d'Ohio
 República del Río Grande, estat existent a Mèxic entre 1938 i 1940 
 Films:
 Rio Grande (pel·lícula), pel·lícula dirigida per John Ford 
 Més enllà de Rio Grande, pel·lícula de Robert Parrish